Ursprungskapelle heißen folgende geographische Objekte:

 Ursprungskapelle Maria Plain, bei der Basilika nahe Salzburg (ehemaliger Ort des Gnadenbilds) 
 Ursprungskapelle Filzmoos, in Filzmoos, Land Salzburg (ehemaliger Ort des Filzmooser Kindl)
 Ursprungskapelle Werfenweng, bei Werfenweng, Land Salzburg (Anfang der Wenger Marienwallfahrt)
 Karner (Unserfrau), landläufig auch Ursprungskapelle genannt